Isabel del Reino Unido (Palacio de Buckingham, 22 de mayo de 1770-Frankfurt, 10 de enero de 1840) fue la séptima de los 15 hijos del rey Jorge III del Reino Unido y la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz.

Infancia y primeros años 
Isabel nació el 22 de mayo de 1770 en el Palacio de Buckingham, (Londres). Su padre era el monarca reinante Jorge III del Reino Unido y su madre, la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Fue bautizada por el arzobispo de Canterbury en la sala del consejo del palacio de St. James el 17 de junio.

Sus padrinos fueron: 

 El Príncipe Heredero de Hesse-Kassel (más tarde, Guillermo I de Hesse-Kassel) 
 La princesa de Nassau-Weilburg (nacida princesa Carolina de Orange-Nassau) 
 La princesa heredera de Suecia (nacida Sofía Magdalena de Dinamarca, más tarde reina consorte de Suecia) 

A pesar de que Carlota no fue la primera opción de su marido como novia —y luego de haber logrado ganarse la simpatía de su suegra—, la unión de sus padres fue feliz, y al parecer, el rey nunca le fue infiel. En el curso de su matrimonio tuvieron 15 hijos, de los cuales sólo dos —Octavio y Alfredo— murieron en la infancia.

Al igual que sus hermanos, Isabel pasó su infancia entre los palacios de Kew, Buckingham, y el Castillo de Windsor. Creció en el clima excesivamente protector que desarrollaron sus padres, aunque en 1812, compró el Priorato de Old Windsor, en Berkshire, para convertirlo en su residencia privada. La educación de las mujeres era de gran importancia para su madre, y ella misma vio que sus hijas fueran mejor educadas de lo que generalmente eran las mujeres jóvenes de aquellos tiempos. 

Los escritos de la época consideran a Isabel la más bella de las hijas de Jorge III. También era conocida por su inteligencia, sentido del humor y talento artístico.

Comenzó copiando dibujos (algunos están en la Colección Real), Isabel luego publicó litografías y grabados, principalmente de escenas mitológicas. Algunas de las decoraciones interiores de la Casa de la Reina (ahora el Palacio de Buckingham), fueron diseñadas y hechas por Isabel. En Frogmore House, ayudó a diseñar los edificios del jardín y pintó los murales de flores en "Queen’s Cottage" (la cabaña de la reina Carlota se encuentra a pocos pasos del Palacio de Kew).

Para 1810, el rey Jorge III estaba casi ciego por cataratas, sufría constantemente de reumatismo y estaba "melancólico más allá de toda descripción", según la enfermera de la princesa Amelia. La princesa Amelia había muerto en 1810, a la edad de 27 años, y su muerte se atribuye en parte, al deterioro final de la salud de su padre. El Rey Jorge III aceptó la necesidad de la Ley de Regencia de 1811, y el príncipe de Gales (el futuro Rey Jorge IV), actuó como príncipe regente hasta que su padre murió. En la Navidad de 1819, sufrió otro ataque de locura y habló incoherencias durante 58 horas, al final de las cuales entró en coma. El 29 de enero de 1820 murió Jorge III, ciego, sordo y loco, en el castillo de Windsor, a los 81 años de edad. Fue sepultado el 16 de febrero en la Capilla de San Jorge, en Windsor.

Su madre, Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, murió en Dutch House, en Surrey (luego palacio de Kew), el 17 de noviembre de 1818, a los 74 años de edad, siendo sepultada en la Capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

Matrimonio clandestino 
Según los rumores, Isabel podría haberse casado clandestinamente con George Ramus, hijo de un paje del rey. Esta boda sería nula según la Ley de Matrimonios Reales de 1772, pero varios de los hermanos de Isabel contrajeron matrimonios con plebeyas antes de casarse con las parejas que les fueron asignadas. Se cree que de este matrimonio nació una hija, Eliza Ramus (1788-1869).

Matrimonio real

En 1808, Isabel se vio obligada a rechazar la propuesta de matrimonio del duque de Orleans, entonces en el exilio, debido a su fe católica y la oposición de la reina Carlota. Posteriormente, el duque reinó en Francia con el nombre de Luis Felipe I.

El rey no tenía prisa por casar a sus hijas, quizás influido por el traumático matrimonio de su hermana Carolina Matilde. La enfermedad mental de Cristián VII de Dinamarca,  llevó a Carolina a tener una aventura amorosa, ser atrapada, la ejecución de su amante y su exilio. La historia fue contada en varias novelas, incluida The Visit of the Royal Physician de Per Olov Enquist (1999) y en la película danesa A Royal Affair (2012).

Isabel fue la última de las hijas en escapar finalmente del "convento de monjas". Durante un baile en la corte británica en 1814, Isabel conoció al príncipe alemán Federico de Hesse-Homburg, y a pesar de la resistencia inicial de su familia, se casó con él el 7 de abril de 1818 en la capilla privada del palacio de Buckingham, en Westminster. 

Isabel tenía casi 48 años y era poco probable que proporcionara herederos para Hesse-Homburg, pero Federico tenía seis hermanos para hacerlo. La dote de Isabel ayudaría mucho a ayudar a la pequeña Hesse-Homburg a salir de sus deudas y también proporcionaría fondos para las renovaciones necesarias de los edificios. Isabel podría administrar su propio hogar, tener un esposo, y liberarse de su madre. 

No fue un matrimonio por amor, a pesar de la comprensión y el respeto entre los cónyuges. De hecho, se trató más de un acuerdo en el que los dos salían ganando: Isabel podía huir del asfixiante entorno de su hogar al trasladarse con su marido a Alemania, y Federico conseguía una ventajosa alianza con la familia real británica. 

El 20 de febrero de 1820, Federico sucedió a su padre como landgrave de Hesse-Homburg. Gracias a la dote y a la asignación anual de Isabel, pudo remodelar el palacio de Homburgo.

Federico murió a la edad de 59 años, el 2 de abril de 1829, debido a la gripe y las complicaciones de una vieja herida en la pierna. Por lo cual Isabel escribió: "Ninguna mujer estuvo más feliz que yo durante once años, y los volveré a vivir a menudo en la memoria del corazón".

Últimos días y muerte 

Durante su viudez, Isabel vivió en Bad Homburg, Frankfurt, Londres y en Hannover, donde su hermano favorito, Adolfo, sirvió como virrey. El visitar a la familia y el trabajo caritativo, ocupaba gran parte de su tiempo.

Isabel murió en Fráncfort del Meno (Alemania), el 10 de enero de 1840, a los 69 años, en su casa. Su ataúd fue llevado de vuelta a Bad Homburg en un inmenso catafalco tirado por caballos negros. El catafalco estaba cubierto de terciopelo negro y encima estaba la corona a la que tenía derecho como princesa del Reino Unido. Está enterrada en el mausoleo de los landgraves, en Homburgo. El funeral se celebró en la capilla del castillo de Homburg. A pedido de Isabel, el servicio de entierro anglicano fue leído antes de ser enterrada junto a su esposo. En Inglaterra, el profundo duelo en la corte se suspendió temporalmente durante varios días al mes siguiente, por las festividades de boda de su sobrina, la reina Victoria.

Isabel era y sigue siendo la más popular de las gradas de Hesse-Homburg. Es recordada por su generosidad al gastar su dote y subsidio en su nueva patria. Hesse-Homburg lamentó mucho su muerte. 

Su sobrina nieta, Victoria, quería erigir un monumento en su honor, pero desafortunadamente, no vivió para verlo. Sin embargo, Guillermo II de Alemania, cumplió el deseo de su madre y, el 11 de agosto de 1908, dio a conocer el monumento en presencia del rey Eduardo VII del Reino Unido. Se colocó, muy apropiadamente, frente a la Iglesia inglesa en Ferdinandstrasse en Bad Homburg.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Reino Unido de la casa de Hannover
Landgravinas consortes de Hesse-Homburg